Гарас Георгій Олексійович (*1901, Вашківці — †1972) — заслужений майстер народної творчості України, художник-орнаменталіст. Працював на основі буковинського орнаменту. Серед робіт — рушники та краватки.
 Гарас Олег Зіновійович (5 грудня 1976, Калуш, Івано-Франківська область, Україна) — український футболіст, нападник.